David Caiado – calciatore portoghese con cittadinanza lussemburghese, centrocampista 
 Fernando Caiado – allenatore e calciatore portoghese, centrocampista
 Manoela Caiado – giornalista e presentatrice televisiva brasiliana
 Ronaldo Caiado – politico brasiliano